Аксель Меркс (, род.  в Уккеле, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в групповой гонке. Участник летних Олимпийских игр 2000 года. Сын Эдди Меркса.

Личная жизнь 
В 1997 году женился на канадской триатлонистке Джоди Кросс. У пары две дочери  (род. 05.05.2001) и  (род. 29.06.2005).

Победы

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года